Villa Capponi al pian dei Giullari, Firenze.
 Villa La Pietra alla Lastra, Firenze
 Villa Capponi a Barberino Val d'Elsa
 Villa Capponi di Petrognano a Barberino Val d'Elsa
 Villa Capponi Piaggio a Montopoli in Val d'Arno (Pisa)
 Villa Capponi a Sesto Fiorentino
 Villa Capponi Tempi – palazzo di Firenze
 Villa Vogel all'Isolotto, Firenze